Маламир (Malamir, Mālamīr) може да се отнася за:

 Маламѝр († 836), български владетел (831–836)
 Маламир, град в Иран
 Маламирова могила, на остров Гринуич, Южни Шетландски острови